Токмансай () — станция в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Входит в состав Токмансайского сельского округа. Код КАТО — 153251400.

Население 
В 1999 году население станции составляло 202 человека (90 мужчин и 112 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживало 185 человек (97 мужчин и 88 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алгинского района